Las siglas RPC pueden designar:

 República Popular China, el estado socialista de China continental.
 RPC, RPC TV Canal 4, canal de televisión de Panamá.
 Remote Procedure Call, "llamada a procedimiento remoto", una técnica para la comunicación entre procesos en una o más computadoras conectadas a una red.
 JAX-RPC, Java API for XML - based Remote Procedure Call.
 ONC RPC, Open Network Computing Remote Procedure Call
 XML-RPC, Extensible Markup Language - Remote Procedure Call